Le district de Bagrationovsky (en russe Багратио́новский райо́н) est un des treize districts administratifs de l'Oblast de Kaliningrad en Russie. Comme division municipale, la commune de Bagrationovsky est située dans le district de Bagrationovsky dans le sud-ouest de l'Oblast.

Sa dimension est de  carrés et son centre administratif est la ville de Bagrationovsky.

Sa population est de 32.352  habitants (recensement de 2010), de 45.672 habitants en 2002 et de 39.724  habitants en 1989.

La population de Bagrationovsk représente environ 19,8 % de la population totale du district.

Notes et références 

Oblast de Kaliningrad